« O, Iran » (persan : ای ایران Ey Irân) est un hymne Iranien célèbre. Les paroles ont été écrites par Hossein Gole Golâb en 1946, et la musique a été composée par Ruhollâh Khâleghi.

Gole Golâb a trouvé dans le patriotisme sa source d'inspiration lors de l'occupation de l'Iran par des troupes étrangères. Il aurait dit : « En 1944, les bruits de pas des armées des envahisseurs dans les rues étaient une raison suffisante pour réveiller chaque patriote et m'ont inspiré pour écrire cet hymne. Le professeur Ruhollâh Xâleqi a écrit la musique et malgré toute l'opposition politique, il a trouvé sa voie dans le cœur et l'âme des gens. »

Ey Irân est souvent pris pour l'hymne national persan (iranien) présent ou passé. Il a seulement eu un bref statut officiel; cependant, il occupe une place dans la culture populaire iranienne similaire à celle de Men of Harlech au Pays de Galles. Il a été utilisé de manière de facto pendant la période de la révolution islamique après le départ du Shâh (déposé en ) et l'adoption du premier hymne national de la République islamique (). Pourtant, encore de nos jours, les dissidents et les patriotes adoptent cet hymne comme une alternative à l'hymne national actuel le Sorude Jomhurie Eslâmi.

Paroles

Paroles en Persan

Traduction 
I
Ô Iran, contrée de terre précieuse,

Ô toi, dont le sol est la source de tout art,

Que les esprits du mal restent loin de toi !

Que ton règne immortel soit éternel !

Ô ennemi, si tu es de pierre, je suis de fer.

Que ma vie soit sacrifiée pour la terre pure de ma patrie.

Depuis que mon amour à toi devint mon activité,

Mes pensées ne sont point loin de toi.

Pour ta cause, quand nos vies auront-elles une valeur ?

Que nos terres iraniennes soient éternelles !

II
La pierre de tes montagnes est du quartz et de la gemme.

La terre de ta pleine est meilleure que l'or.
 
Quand pourrais-je débarrasser mon cœur de mon amour pour toi?

Expliques-moi ce que je ferais sans l’amour que j’ai pour toi ? 
 
Aussi longtemps que la rotation de la terre et le cycle du ciel dure,
 
La lumière divine nous guidera. constamment. 
 
Depuis que mon amour à toi devint mon activité, 
 
Mes pensées ne sont point loin de toi.  
Pour ta cause, quand nos vies auront-elles une valeur ? 
 
Que nos terres iraniennes soient éternelles !

III
L’Iran ô mon vert paradis,

Mon destin est illuminé grâce à toi!
 
Si le feu pleut sur mon corps,  

Je ne chérirai dans mon cœur que l’amour que j’ai pour toi.
  
Mon argile fut modelée par ton eau, ton sol et mon amour pour toi.
  
Si cet amour quitte mon cœur, il deviendra dévasté.
  
Depuis que mon amour à toi devint mon activité,  

Mes pensées ne sont point loin de toi.  
Pour ta cause, quand nos vies auront-elles une valeur ?  

Que nos terres iraniennes soient éternelles !

Notes et références

Liens externes 
 Ey Iran, MP3 audio. Ruhollah Khaleghi (musique), Hossein Golgolab (paroles), Golnoosh Khaleghi (arrangement, 1990)
 Ey Iran joué par le groupe Arian, MPEG audio.
 Ey Iran joué par Zoroastrian Gatha Group, MPEG audio.
 Ey Iran joué par Andy, RealPlayer audio.
 Ey Iran joué par The Boys, RealPlayer audio.
 Ey Iran joué par KiKi, RealPlayer audio.
 Ey Iran, Midi audio.

Musique iranienne
Hymne national historique